Луи́джи Ри́ва (; род. , Леджуно) — итальянский футболист, нападающий. Большую часть карьеры провёл в клубе «Кальяри». Является лучшим бомбардиром за всю историю команды. За это клуб навечно закрепил игровой № 11 за Ривой и убрал его из ротации номеров клуба. Лучший бомбардир в истории сборной Италии — 35 голов. По версии МФФИИС занимает 42-е место среди лучших футболистов Европы XX века. Занимает 74-е место среди лучших игроков мира по версии «World Soccer», занимает 33 место среди ста лучших футболистов XX века по версии Placar. Почётный житель Кальяри.

Карьера

Клубная карьера 
Луиджи родился в Леджуно, в провинции Варезе, Ломбардия. Он начал свою карьеру в 1962 году, когда он присоединился к «Леньяно». Он был приобретен «Кальяри» в следующем сезоне, и играл там до конца своей карьеры. Он дебютировал за «Кальяри» 13 сентября 1964 года, когда команда проиграла 2-1 против «Ромы». Он был лучшим бомбардиром Серии А три раза, в сезонах: 1966/67, 1968/69 и в 1969/70, в котором, он также помог «Кальяри» завоевать единственное и первое в истории клуба чемпионство, в сезоне 1969/70. «Кальяри» хоть и были частыми претендентами на чемпионство в Серии А, и Рива был игроком мирового класса (занимал второе и третье место на обладанией наградой Золотой Мяч от журнала France Football, в сезонах 1968/69 и 1969/70). В 1973 году игроком активно интересовался «Ювентус», но Луиджи остался лоялен клубу, и продолжил выступление за «сардинийцев».

Выступления за сборную 

Итого: 42 игры / 35 голов; 23 победы, 15 ничьих, 4 поражения.

Достижения

Командные 
  Италия
 Чемпион Европы: 1968
 Вице-чемпион мира: 1970
  Кальяри
 Чемпион Италии (1): 1969/1970

Личные 
 Лучший бомбардир отбора к чемпионату Европы 1968 (6 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Италии (3): 1967 (18 голов), 1969 (20 голов), 1970 (21 гол)
 Лучший бомбардир в истории «Кальяри»: 207 голов
 Лучший бомбардир в истории сборной Италии: 35 голов

Награды 
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»: 12 июля 2000 года
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»: 30 сентября 1991 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Игры и голы за сборную

Чемпионы Европы по футболу
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Леньяно»
Игроки ФК «Кальяри»